Hersham and Walton Motors – scuderia di Formula 1 britannica degli anni 1950
 Hot Water Music – gruppo musicale statunitense